Хехуэло-дель-Барро ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Ледесма. Занимает площадь 43,33 км². Население — 44 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки